Hannibal Rising kan verwijzen naar:

Hannibal Rising (boek), het vierde boek over Hannibal Lecter van Thomas Harris
Hannibal Rising (film), de verfilming van Harris' gelijknamige boek